Polaris peut désigner :

Astronomie et sciences 
 Polaris, l'étoile Polaire, désignée sous le nom de « Alpha Ursae Minoris » ;
 Polaris Australis, l'étoile visible à l'œil nu la plus proche du pôle sud céleste ;
 Leptasterias polaris, une espèce d'étoile de mer.

Musique

Groupe 
 , groupe belge créé et dirigé par Christian Croain, connut la célébrité dans les années 60 et 70 avec une série de succès aux hit-parades : Jolie Fille, Marie-Line, Fous de la musique, etc...
 , groupe de rock américain.

Chanson 
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le .
 Rust in peace… Polaris, chanson de Megadeth présente sur l'album Rust in Peace sorti le .

Album 
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album du groupe  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Prix 
 Prix de musique Polaris, un prix musical canadien.

Bande dessinée 
 Polaris, personnage de comics de Marvel Comics.

Littérature 
 Polaris, nouvelle de H. P. Lovecraft publiée en 1920 (présente dans le recueil Dagon).

Jeu de rôle 
 , jeu de rôle français de Philippe Tessier créé en 1997 ;
 Polaris, jeu de rôle américain de Ben Lehman créé en 2005.

Jeu vidéo 
 Polaris, un jeu de gestion et de stratégie en ligne sur l'univers du jeu de rôle de Philippe Tessier ;
 Polaris, un jeu vidéo d'arcade.

Entreprise 
 Polaris, un constructeur de motoneiges et de véhicules tout-terrains de loisirs comme le Polaris RZR.

Technologie 
 UGM-27 Polaris, un missile balistique ; 
 Polaris Institute, un think tank altermondialiste canadien ;
 Polaris, premier nom du voilier Endurance ;
 Polaris, un programme informatique de poker ;
 Polaris, la montre de plongée emblématique de Jaeger-LeCoultre ;
 Polaris, avion de transport à long rayon d'action CC150 Polaris (Airbus A310) (c'est ainsi que l'armée française le désigne) ;
 Polaris Office, application smartphone de traitement de textes, de diaporamas et de feuilles de calcul, comparable à Microsoft Office sous Windows.

Divers 
 Polaris, sorte de perles en résine à effet, très utilisé en bijouterie fantaisie.
 Polaris, sous-chaines de Maker Studios.